Nagy Kristóf (1930–1973) bölcsész, minisztériumi előadó, író, antropozófus. Írói álneve az emigrációban N. Christoph de Nagy volt.
 Nagy Kristóf (1950–) szobrászművész, belsőépítész.
 Nagy Kristóf (1988–) színész
 Nagy Kristóf (1995–) zenész, a Seven Seconds in the Future együttes alapító tagja
 Nagy Kristóf (1997–) műkorcsolyázó
 Nagy Kristóf (1999-) jégkorongozó
 Nagy Kristóf Junior Prima díjas újságíró